Кшиштоф Щит-Немирович — имя следующих персоналий:
* Щит-Немирович, Кшиштоф (1726—1776) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, камергер короля Станислава Лещинского.
 Щит-Немирович, Кшиштоф (ум. 1720) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, консуляр от Полоцкого воеводства в Сандомирской конфедерации.
 Щит-Немирович, Кшиштоф (ум. 1790) — государственный деятель Великого княжества Литовского, судья асессории литовской.